

Бабка — присілок, Велізький район, Смоленська область.

Бабка — річка, права притока Сіверського Дінця.
 Бабка — село, Вараський район, Рівненська область.
 Бабка — урочище біля села Пороскотень Бородянського району Київської області, пам'ятка природи.